V летние Олимпийские игры (, , ; официальное название — Игры V Олимпиады) проводились в Стокгольме (Швеция) с 6 по 27 июля 1912 года.

Выбор столицы Олимпиады 

Швеция просила о проведении у себя Игр с момента создания Международного олимпийского комитета, то есть с 1894 года. На сессии МОК 1904 года в Берлине Стокгольм был выбран столицей Игр 1912 года

Организация соревнований 

Для хронометража на Олимпийских играх использовалась система шведского инженера Р. Карлстеда с автоматическим запуском секундомеров (посредством электромагнитов) электросигналом по проводам от стартового пистолета. В электрическую цепь также был включён фотоаппарат на финише, затвор которого срабатывал при остановке одного из секундомеров судьёй или хронометристом.

На сессии МОК, состоявшейся в 1906 году в Париже, было принято решение, следуя античной традиции, проводить на Олимпийских играх конкурс искусств. Впервые такой конкурс организовали в Стокгольме. Представленные на конкурсе произведения архитектуры, живописи, скульптуры, музыки и литературы были посвящены олимпийскому движению.

Участники 

Финляндия и Исландия входили в состав Российской империи и Дании соответственно, но сформировали свои самостоятельные команды. Пять стран впервые принимали участие в Олимпиаде (Египет, Люксембург, Португалия, Сербия и Япония). Шестой впервые участвующей командой была команда Исландии.

Олимпийские виды спорта 
Единственный раз за всю историю Олимпийских игр в Стокгольме были проведены соревнования по толканию ядра, метанию диска и копья правой и левой руками: засчитывалась сумма двух результатов.

В стрельбу входила такая дисциплина, как стрельба по подкидываемым голубям.

Проводились показательные встречи: турнир по исландской борьбе глима и матч по бейсболу между командами США и Швеции.

Церемония открытия 
Торжественное открытие Игр V Олимпиады состоялось на Королевском стадионе 6 июля 1912 года. На церемонии открытия присутствовали король Швеции Густав V и Пьер де Кубертен.
Трибуны стадиона, вмещающие 32 тысячи зрителей, были забиты до отказа.

Состязания и герои Игр 
Сенсационным было выступление американского спортсмена Джима Торпа. Две золотые медали были завоеваны в труднейших видах программы — пятиборье и десятиборье — со значительным преимуществом над своими конкурентами. Вот его результаты:
 бег на 100 метров — 11,2 с;
 прыжки в длину — 6 м 79 см;
 прыжки в высоту — 1 м 87 см;
 толкание ядра — 12 м 89 см;
 бег на 400 м — 52,2 с;
 бег на 110 м с барьерами — 15,6 с;
 метание диска — 36 м 98 см;
 прыжок с шестом — 3 м 25 см;
 метание копья — 45 м 70 см;
 бег на 1500 м — 4.40,1.
Несмотря на большое число протестов спортсменов и общественности, уже после Игр он был несправедливо дисквалифицирован за то, что ранее он якобы профессионально играл в бейсбол. Многие считали, что истинная причина дисквалификации Торпа заключалась в том, что он был индейцем. Он был реабилитирован только через 60 лет, уже после его смерти.

В борьбе был поставлен рекорд весовой категории до 75 кг — встреча Мартина Клейна (Россия) с Альфредом Асикайненом (Финляндия) длилась 11 часов 15 минут> (по другим данным.: 11 часов 40 минут или 10 часов).

В финальном забеге на 5000 метров в драматичной борьбе победил финн Ханнес Колехмайнен. Также он выиграл забег на 10 000 м и кросс 12 км.

В беге на 800 метров первым финишировал американец Тед Мередит.

Яхтсмены в Стокгольме разыграли первенство в четырёх классах судов. Чемпионами стали: в классе «12 м» — норвежец Альфред Ларсен на яхте «Магда IX», в классе «10 м» — швед Нильс Асп на яхте «Китти», в классе «8 м» — норвежец Торальф Глад на яхте «Тайфун», в классе «6 м» — француз Огюст Тюбе на яхте «Мак-Миш».

Впервые в практике проведения современных Олимпийских игр по инициативе барона Пьера де Кубертена в программу V Олимпиады были включены конкурсы искусств. Сам инициатор идеи художественных соревнований участвовал в номинации «литература» под псевдонимом. Его «Ода спорту» была отмечена золотой медалью. Уолтер Уайнэнс (), родившийся и до 18 лет живший в Санкт-Петербурге, на V Олимпиаде завоевал золотую медаль в номинации «скульптура».

Российские спортсмены на Олимпиаде 

Российская империя отправила в Стокгольм 178 человек, которые выступали почти во всех видах спорта.

Золотых медалей российским спортсменам не досталось. В среднем весе «серебро» завоевал борец Мартин Клейн. Стрелки из Российской империи получили две медали: серебряным призёром стала команда по стрельбе из дуэльного пистолета в составе Николая Мельницкого, Амоса Каша, Павла Войлошникова и Георгия Пантелеймоновa, третье место в стрельбе по подбрасываемым голубям занял Гарри Блау из Риги. Бронзовыми призёрами в классе «10 м» на яхте «Галлия II» стали Эспер Белосельский, Эрнест Браше, Николай Пушницкий, Александр Родионов, Филип Штраух, Иосиф Шомакер, Карл Линдхолм, владелец яхты — Александр Вышнеградский.

Российская футбольная команда после выбывания из основного турнира (поражение от Финляндии — 1:2) потерпела поражение в утешительном матче от команды Германии со счётом 0:16. Это поражение остается самым крупным для российской сборной и по сей день.

Статистика наград 

Это последняя Олимпиада, на которой медали высшего достоинства были сделаны из чистого золота, на последующих Олимпиадах медали были сделаны из позолоченного серебра.

Примечания

Ссылки